Seider ist der Familienname folgender Personen:

 August Seider (1901–1989), deutscher Opernsänger (Heldentenor)
 Moritz Seider (* 2001), deutscher Eishockeyspieler
 Richard Seider (1913–1988), deutscher Papyrologe
 Rudolf Seider (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Seiderer
 Seiter